Едвабно () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Щитненский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 3545 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Поселения 
 Брайники
 Бурдонг
 Чарны-Пец
 Дембовец
 Длужек
 Дзежки
 Кот
 Липники
 Малшево
 Нарты
 Нове-Борове
 Новы-Двур
 Новы-Ляс
 Пидунь
 Рековница
 Шуд
 Ваплево
 Вархалы
 Витово
 Витувко

Соседние гмины 
 Гмина Яново
 Гмина Нидзица
 Гмина Ольштынек
 Гмина Пасым
 Гмина Пурда
 Гмина Щитно
 Гмина Вельбарк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства